Copete puede referirse a:

La cresta de una montaña, animal, casco, u ola
El pelo levantado sobre la frente. (v. Tupé)
El copete, el párrafo introductorio al comienzo de una noticia.
El adorno superior de un mueble.
La parte sobresaliente del vaso para un postre helado.
Modismo chileno para referirse a cualquier tipo de bebidas alcohólicas (vinos, licores, cervezas y tragos en general) (dim. de copa).
Expresión regional en Argentina para indicar que todo está bien.

Enlaces externos